

Cinema
Greek – film del 1990 diretto da Peter Maniura e Jonathan Moore

Teatro
Greek – commedia teatrale di Steven Berkoff rappresentata per la prima volta nel 1980 a Londra
Greek – opera teatrale di Mark-Anthony Turnage rappresentata per la prima volta nel 1988 a Monaco, in Germania

Televisione
Greek - La confraternita (Greek) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2007 al 2011

Pagine correlate
Greco